Ио́сиф Изра́илевич Ра́бин (, 18 апреля 1900, Гродно — 1987, Москва) — советский еврейский писатель, писал на идиш.

Биография 
Участник Гражданской войны. Печатался с 1923. Был секретарём МАПП. Окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина (1931), аспирантуру (1933). Член Союза писателей СССР (1934), председатель правления Союза писателей Еврейской АО. Арестован в 1937 году, до 1942 года в лагерях. С мая 1942 — красноармеец 126-го стрелкового полка 37-й дивизии Калининского фронта. Уволен из армии в декабре 1943 года по болезни.

Награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1980).

Умер в 1987 году. Похоронен на Хованском кладбище.

Произведения

Избранная библиография 
 Двоюродные братья : Роман. М.; Л., 1931
 Повести рассказы. М., 1956
 У Немана : Повести. М., 1961
 У Немана; [Товарищи]. [Хавеле Гефен] : Повести / Пер с евр., Ил. А. И. Пауков, М.: Сов. писатель, 1961
 Улица Шолом-Алейхема : Повести и рассказы / Пер. с евр., Послесл. Г. Ременика, М.: Сов. писатель, 1965
 У Немана : Роман / Пер. с евр., Вступ. статья Г. Ременика, М.: Худож. лит, 1973
 Я вижу тебя, Вильнюс… : Романы. Повесть. Новеллы / Пер. с евр., Ил.: М. И. Эльцуфен, М.: Сов. писатель, 1975
 В разные годы : Романы, рассказы. / Пер. с евр., Худож. Н. Короткин, М.: Сов. писатель, 1981
 Избранное / Пер. с евр., Предисл. М. Беленького, М.: Худож. лит., 1984
 Город моей юности : Романы. Повесть. Новеллы / М.: Сов. писатель, 1985
 В разные годы : Роман / М.: Сов. писатель, 1989
 Ин йенэм йор : Роман // («В тот год»), опубликован посмертно в сокращенном виде в журнале Советиш геймланд в 1989 г.

Примечания

Ссылки 
 
 Фото
 О творчестве И. Рабина в рамках доклада «История как роман: прошлое в советской еврейской литературе 1960—1980-х годов» рассказывает исследователь Михаил Крутиков // Международная конференция «История советского еврейства». Секция 5: «Литература». Москва, Еврейский музей и центр толерантности, 2016
 Михаил Лев. Иосиф Рабин: архив жизни
 Беленький М. Путь писателя / М. Беленький // Избранное : пер. с евр. — М., 1984. — С. 3-10.
 Журавлева О. П. Рабин Иосеф (Иосиф Израйлевич) / О. П. Журавлева // История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х — начало 1960-х. гг.) : [монография] / О. П. Журавлева. — Хабаровск, 2008. — С. 331.
 Иосиф Рабин // Г. Ременик. Очерки и портреты. — М., 1975. — С. 312—322.
 Российская еврейская энциклопедия. — М., 1994. — Т.2 . — С. 417.
 Старейший мастер прозы // Е. Кудиш. Литературное наследие еврейской автономной области. — Биробиджан, 1995. — С. 25-27.
 

Писатели России по алфавиту
Писатели СССР
Русские писатели по алфавиту
Писатели на идише
Репрессированные в СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Выпускники МПГУ
Члены Союза писателей СССР
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Похороненные на Хованском кладбище